Prosymna kan syfta på:
 Prosymna (asterioniderna) – en najad i grekisk mytologi
 Prosymna (djur) – ett släkte ormar
 Prosymna (Argolis) – en arkeologisk fyndplats i Grekland